Тенгиз Сулейманович Хахва (; род. 3 февраля 1952 года, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР) — советский, грузинский и российский партийный и государственный деятель.

Биография 
Родился 3 февраля 1952 года в Батуми.

В 1973 году окончил Белорусский политехнический институт по специальности «инженер-электрик». После окончания института работал электромонтёром, затем инженером Батумского нефтеперерабатывающего завода, в дальнейшем был инспектором Батумского городского Комитета народного контроля.

С 1978 года находился на партийной работе. С 1981 по 1986 год занимал должность второго секретаря Батумского городского комитета КП ГССР, с 1986 по 1989 год был секретарём Аджарского областного комитета КП ГССР, с 1989 по 1990 год являлся ответственным организатором ЦК КПСС.

С 8 марта 1990 года по март 1991 года занимал должность первого секретаря Аджарского областного комитета КП ГССР, одновременно был председателем постоянной комиссии Верховного Совета Аджарской АССР. Также с 1990 года являлся членом парламента Грузии от Хелвачаурского округа.

С 1991 по 1995 год являлся министром спорта и туризма Аджарии, с 1995 по 1997 год был начальником отдела Энергетической таможни.

С 3 июля 1997 года занимал должность заместителя председателя Российского фонда федерального имущества. В феврале 2002 года был избран Председателем Совета директоров ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». 6 июня 2007 года был назначен первым заместителем председателя РФФИ. С 8 сентября 2008 года являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Выпускники Белорусского технического университета
Первые секретари Аджарского обкома КП Грузии
Депутаты Парламента Грузии
Вторые секретари городских комитетов КП Грузии
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 12-го созыва
Западно-Сибирский металлургический комбинат
Депутаты Верховного Совета Аджарской АССР